Чемпионат мира по сноуборду 2015 — 11-й чемпионат мира по сноуборду, который прошёл с 15 по 25 января на австрийском горнолыжном курорте Крайшберг под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) параллельно с чемпионатом мира по фристайлу.

Общая информация 
Австрия в 3-й раз приняла чемпионат мира по сноуборду; в 1996 году он проходил в Лиенце, а в 2003 в Крайшберге. И у мужчин и у женщин было разыграно по 6 комплектов наград. Среди женщин впервые были разыграны медали в биг-эйре.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Австрии в 2015 году
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира по сноуборду
Сноуборд в Австрии
2015 год в сноуборде
Январь 2015 года
Чемпионаты мира в 2015 году